Super Mario World TV Show was een anime die te zien was van 1991 tot 1993.

Rolverdeling
Mario: Walker Boone
Luigi: Tony Rosato
Princess Toadstool: Tracey Moore
Toad (Nintendo) (Rode Toad) en Kamek (Magikoopa): John Stocker
Bowser: Harvey Atkin
Lemmy Koopa (Hip) en Iggy Koopa (Hop): Tara Charendoff
Ludwig von Koopa (Kooky): Michael Stark
Wendy O. Koopa (Kootie): Pauline Gillis (in de film Tabitha St. Germain)
Morton Koopa Junior (Big Mouth): Dan Hennessey (in de film Gordon Masten)
Larry Koopa (Cheatsy): James Rankin
Roy Koopa (Bully): Gordon Masten (in de film Dan Hennessey)
Yoshi: Andrew Sabiston

Amerikaanse animatieserie
Mario